Jingning kan syfta på:

Jingning, Pingliang – ett härad i Gansu-provinsen i nordvästra Kina;
Jingning, Lishui – ett autonomt härad i Zhejiang-provinsen i östra Kina.

WP:Projekt Kina